Бучеджі — гірський масив в центральній Румунії.
 Бучеджі — природний парк в Румунії.
 Бучеджі — вантажний автомобіль виробництва РНР.